Battaglia di Melegnano (490)
 Assedio di Marignano – episodio delle guerre di Lombardia (1449)
 Battaglia di Marignano – battaglia della Guerra della Lega di Cambrai, avvenuto presso Melegnano (1515) 
 Battaglia di Melegnano – battaglia della seconda guerra di indipendenza italiana (1859)